Arda bezeichnet

in der Antarktik:
 Arda (Berg), einen Berg auf der Livingston-Insel

in Bulgarien:
 Arda (Mariza), einen Nebenfluss der Mariza
 Arda (Stausee), einen Stausee
 Arda (Bulgarien), ein Dorf in der Gemeinde Smoljan 
 Arda (Zigarettenmarke), eine Zigarettenmarke 
 FK Arda Kardschali, einen Fußballklub aus Kardschali

in Italien:
 Arda (Po), einen Nebenfluss des Po

in Portugal:
 Arda (Douro), einen Nebenfluss des Douro

in Russland:
 Arda (Russland), ein Dorf in der Republik Mari El

in den Vereinigten Staaten:
 Arda (Indiana), einen Ort in Indiana

in der Literatur:
 die fiktive Welt des Autors J. R. R. Tolkien, siehe Tolkiens Welt

Arda ist ein männlicher türkischer Vorname mit folgenden Namensträgern:
 Arda Akbulut (* 2001), türkischer Fußballspieler
 Arda Arslan (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Arda Fındıkoğlu (* 1983), türkischer Backgammon-Spieler und -funktionär
 Arda Güler (* 2005), türkischer Fußballspieler
 Arda Turan (* 1987), türkischer Fußballspieler

Arda ist der Familienname folgender Personen:
 Hüseyin Arda (* 1969), türkischer Bildhauer

ARDA ist die Abkürzung von:
 Association of Religion Data Archives 

ARDA